Mazzola steht für:

 Mazzola, Gemeinde auf Korsika, Frankreich
 Mazzola, Alternativname von José Altafini (* 1938), brasilianischer Fußballspieler

Mazzola ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Mazzola (* 1984), italienischer Fußballspieler
 Caterino Mazzolà (1745–1806), italienischer Librettist
 Enrique Mazzola (* 1968), spanischer Dirigent
 Ferruccio Mazzola (1945–2013), italienischer Fußballspieler
 Filippo Mazzola (ca. 1460–1505), italienischer Maler

 Guerino Mazzola (* 1947), Schweizer Mathematiker, Musikwissenschaftler und Jazzpianist
 Joseph Mazzola (1799–1871), Schweizer Politiker (konservativ)
 Rocco Mazzola (1933–2012), italienischer Boxer
 Rosario Mazzola (1924–2018), italienischer Geistlicher, Bischof von Cefalù
 Rudolf Mazzola (1941–2010), Schweizer Opernsänger (Bass)
 Sandro Mazzola (* 1942), italienischer Fußballspieler
 Valentino Mazzola (1919–1949), italienischer Fußballspieler